Gustav Gross ou Gustav Groß  est le nom des personnes suivantes :
 Gustav Gross (homme politique, 1825) (1825-1878), tisserand et homme politique allemand, député de la lignée cadette de Reuss
 Gustav Gross (homme politique, 1852) (1852-1944), entrepreneur textile et homme politique allemand, député de 
 Gustav Gross (homme politique, 1856) (1856-1935), économiste et homme politique autrichien, député de Moravie
 Gustav Gross (joueur de hockey sur glace) (1926- ), joueur de hockey sur glace autrichien
 Gustav Robert Gross (1823-1890), gestionnaire des transports et homme politique autrichien, député de Bohème
 Gustav Wilhelm Gross (1794-1847), homéopathe allemand